Lista portów lotniczych w Malawi, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 Great Circle Mapper: Airports in Malawi - IATA and ICAO codes
 World Aero Data: Malawi - ICAO codes

 
Malawi